Stillings ist der Familienname von

 John Stillings (* 1955), US-amerikanischer Ruderer

Stillings ist der Name des Ortes

 Stillings (Missouri)
Siehe auch:
 Stilling
 Stielings